Tenisowy turniej WTA Nordea Nordic Light Open 2007 odbył się w dniach 28 lipca - 5 sierpnia w szwedzkim Sztokholmie na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 145 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Szwecji